Kunz, auch Kunze, ist eine Abkürzung für Konrad und war im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Vorname weit verbreitet. Die einstige Volkstümlichkeit erschließt sich auch durch die Redewendung „Hinz und Kunz“, die so viel wie „Jedermann“ bedeutet.

Namensträger Vorname 
 Kunz Niere, 1376 Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn
 Kunz Leder der Jüngere (vor 1392–1413), Richter in Heilbronn
 Kunz von Kauffungen (um 1410–1455), sächsischer Adliger
 Kunz von der Rosen (um 1470–1519), Berater und Hofnarr des deutschen Königs und späteren Kaisers Maximilians I.
 Kunz von Thunfeld Hauptmann eines Bauernhaufens im Jahr 1476
 Kunz Lutfried, 1402 Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn
 Kunz von Würzburg († nach 1371), Landvogt der Niederlausitz
 Kunz von Lüchau († 1516), Amtmann in Selb und Rehau und sächsischer Amtmann in Schleiz
 Kunz Jehle (um 1480–1525), Führer im Deutschen Bauernkrieg
 Kunz Finck von Finckenstein (1889–1932), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Kunz Nierade (1901–1976), deutscher Architekt

Namensträger Familienname

A 
 Adrian Kunz (* 1967), Schweizer Fußballspieler
 Adolf Kunz, deutscher Musikverleger
 Albert Kunz (1916–2001), Schweizer Sänger (Tenor)
 Alexander Kunz (* 1966), deutscher Koch
 Alexander Kunz (Turner) (* 2003), deutscher Turner
 Alexandra Kunz (* 1973), Schweizer Malerin, Zeichnerin und Illustratorin 
 Alfred Kunz (1894–1961), österreichischer Bühnen- und Kostümbildner
 Alice Holzhey-Kunz (* 1943), Schweizer Daseinsanalytikerin

 Annie Kunz (* 1993), US-amerikanische Leichtathletin
 Arthur H. Kunz (1934–1993), US-amerikanischer Stadtplaner
 Artur Kunz (1916–2018), deutscher Getränkeunternehmer
 August Kunz (1861–1915), Schweizer Maler

B 
 Bernhard Kunz (* 1948), deutscher Sportfotograf 
 Boris Kunz (* 1979), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

C 
 Carl Friedrich Kunz (1785–1849), deutscher Weinhändler, Bibliothekar, Verleger und Schriftsteller
 Cecilia Kunz (* 1971), deutsche Schauspielerin

 Charlie Kunz (Charles Kunz; 1896–1958), britischer Pianist und Bandleader
 Christian Kunz (1927–2020), österreichischer Virologe

 Claudia Kunz-Eisenlohr (* 1963), deutsche Sängerin (Sopran) und Hochschullehrerin

D 
 Doris Kunz (* 1974), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin

E 
 Earl Kunz (1898–1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Eberhard Kunz (* 1937), deutscher Diplomat
 Edmundo Luís Kunz (1919–1988), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Porto Alegre
 Elfriede Marmann-Kunz (* 1952), deutsche Politikerin (SPD), MdL Rheinland-Pfalz
 Elmar Kunz (* 1935), Schweizer Architekt
 Emil Kunz († 1890), Schweizer Maler und Altarbauer
 Emma Kunz (1892–1963), Schweizer Heilpraktikerin und Künstlerin
 Erhard Kunz (* 1934), deutscher Theologe
 Erich Kunz (Politiker) (1897–1939), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Erich Kunz (1909–1995), österreichischer Opernsänger (Bariton)

 Erwin Kunz (1923–1987), Schweizer Unternehmer
 Erwin Ernst Kunz (1917–2014), Schweizer Musiker, Komponist, Dirigent und Musiktheoretiker
 Eugen Dietschi-Kunz (1861–1951), Schweizer Buchdrucker und Burgenkundler
 Eva Kunz (* 1947), deutsche Politikerin (SPD), MdV

F 
 Felix Kunz (* 1961), Schweizer Unternehmer und Museumsstifter
 Ferdinand Kunz (1755–1825), deutscher Hochschullehrer

 Frieda Amstutz-Kunz (1900–1996), Schweizer Journalistin und Redaktorin

 Fritz Kunz (1868–1947), Schweizer Maler

G 

 Gerhard Kunz (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Gerold Kunz (* 1963), Schweizer Architekt und Denkmalpfleger
 Gottfried Kunz (1859–1930), Schweizer Politiker (FDP)
 Gregor Kunz (* 1959), deutscher Schriftsteller und Künstler
 Gunnar Kunz (* 1961), deutscher Schriftsteller und Illustrator
 Günter Kunz (* 1966), österreichischer DJ und Produzent

H 
 Hanns-Friedrich Kunz (* 1945), deutscher Chorleiter
 Hans Kunz (1904–1982), Schweizer Philosoph und Botaniker
 Hans Kunz (Unternehmer, um 1909) (um 1909–1971), Schweizer Fabrikant
 Hans Kunz (Unternehmer, 1913) (1913–1984), Schweizer Bauunternehmer
 Harry Kunz (* 1924), deutscher Fußballspieler

 Helmut Kunz (1910–1976), deutscher Zahnarzt und SS-Mitglied

 Horst Kunz (* 1940), deutscher Chemiker

J 
 Jan Schäfer-Kunz (* 1964), deutscher Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler
 Jaroslav Kunz (* 1946), tschechischer Tischtennisspieler
 Jean-Claude Kunz (* 1942), Schweizer Maler und Autor
 Joachim Kunz (* 1959), deutscher Gewichtheber
 Johann Nepomuk Kunz (1767–1795), deutscher Sänger (Tenor), Schauspieler und Fagottist 

 Jonathan Kunz (* 1988), deutscher Comicautor
 Josef Kunz (* 1945), Schweizer Politiker (SVP)
 Josef Laurenz Kunz (1890–1970), österreichisch-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Julius Kunz (1892/1893–1966), Schweizer Redaktor
 Jürg Kunz (* 1982), Schweizer Biathlet und Skilangläufer
 Jutta Kunz (* 1955), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin

K 

 Kevin Kunz (* 1992), deutscher Fußballtorhüter
 Konrad Max Kunz (1812–1875), deutscher Komponist
 Kurt Kunz, Schweizer Diplomat

L 
 Leonard Kunz (* 1992), deutscher Schauspieler
 Lothar Kunz (1892–1972), deutscher Politiker (BdL, SdP, NSDAP, GB/BHE)
 Ludwig Kunz (1900–1976), deutsch-niederländischer Autor und Herausgeber
 Ludwig Adam Kunz (1857–1929), österreichischer Maler

M 
 Marc Kunz (* 1988), deutscher Beachhandballspieler und Sportfunktionär
 Marcel Kunz (1943–2017), Schweizer Fußballspieler
 Marco Kunz (* 1985), Schweizer Folksänger, siehe Kunz (Musiker)
 Maria Kunz (1899–1985), Schweizer Lehrerin, Ärztin und Entwicklungshelferin
 Martin Kunz (* 1947), deutscher Journalist
 Martin Andreas Kunz (* 1960), deutscher Journalist, Chefredakteur und Autor
 Martina Kunz (* 1984), Schweizer Duathletin und Triathletin
 Max Kunz (* 1929), deutscher Politiker
 Michael Kunz (* 1958), deutscher Sportwissenschaftler
 Michel Kunz (* 1959), Schweizer Manager
 Miriam Kunz, deutsche Psychologin und Hochschullehrerin

N 
 Nicolin Kunz (1953–1997), österreichische Schauspielerin
 Nikolaus Kunz (1780–1843), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Nassau

O 
 Opal Kunz (1894–1967), US-amerikanische Fliegerin und Feministin
 Oskar Scheitlin-Kunz (1861–1924), Schweizer Fabrikant
 Otmar Kunz (um 1530–1577), Schweizer Geistlicher, Abt von St. Gallen

P 
 Patrick Kunz (* 1977), deutscher Politiker (Freie Wähler), MdL Rheinland-Pfalz

R 
 Ralph Kunz (* 1964), Schweizer Theologe und Hochschullehrer
 Robert Kunz (1896–1978), Schweizer Verkehrsmanager
 Roland Kunz (* 1960) deutscher Sänger (Countertenor)

 Rüdiger Kunz (1926–2013), österreichischer Luftfahrtingenieur, Flugzeugkonstrukteur und Segelflieger

S 
 Sacha Kunz (* 1978), Schweizer Rechtsextremist
 Samuel Kunz (1921–2010), russlanddeutscher Wachmann und mutmaßlicher NS-Kriegsverbrecher
 Siegfried Kunz (* 1940), deutscher Gynäkologie und Hochschullehrer
 Sigrun Kunz (* 1939), deutsche Tischtennisspielerin
 Simon Kunz (* 1962), britischer Schauspieler
 Stanley H. Kunz (1864–1946), US-amerikanischer Politiker
 Stephan Kunz (* 1972), liechtensteinischer Skilangläufer
 Susanne Kunz (* 1978), Schweizer Fernsehmoderatorin

T 
 Thomas H. Kunz (1938–2020), US-amerikanischer Biologe und Ethologe
 Tobias Kunz (* 1989), deutscher Eishockeyspieler

U 
 Udo Kunz (1924–2015), deutscher Maschinenbauer, Unternehmer und Politiker
 Uli Kunz (* 1975), deutscher Forschungstaucher, Autor und Moderator
 Urs Kunz (Komponist) (* 1952), Schweizer Komponist, Dirigent und Pianist
 Urs Kunz (* 1974), Schweizer Nordischer Kombinierer

V 
 Viktor Kunz (* 1968), Schweizer Radrennfahrer

W 

 Willi Kunz (1928–2016), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wolfgang Kunz (1945–2006), deutscher Büchersammler, Dramaturg und Schriftsteller

Siehe auch 
 Kunze, deutscher Familienname
 Kuntz, deutscher Familienname
 Kuntze, deutscher Familienname
 Cunz
 Cuntz
 Kunc

Männlicher Vorname
Familienname